Accelerate – album dei Jump5 del 2003
 Accelerate – album dei R.E.M. del 2008
 Accelerate – album di Peter Andre del 2010
 Accelerate – singolo di Christina Aguilera del 2018